Kabinett Streibl bezeichnet folgende Landesregierungen Bayerns unter Max Streibl:
Kabinett Streibl I (1988–1990)
Kabinett Streibl II (1990–1993)